Oracle Enterprise Service Bus — это основной компонент сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) Oracle, которая обеспечивает слабосвязанный фреймворк для взаимного обмена сообщениями.

Служба ESB разрабатывается и конфигурируется при помощи среды Oracle JDeveloper и интерфейса Oracle ESB Control. После этого регистрируется на сервере ESB Server. ESB Server поддерживает мультибиндинг протоколов обмена сообщениями, включая HTTP/SOAP, JMS, JCA, WSIF и Java, включая синхронную/асинхронную, запрос/ответ или публикация/подписка модели. В настоящее время ESB Server не поддерживает Remote Method Invocation.

Не следует путать Oracle Enterprise Service Bus (ESB) и Oracle Service Bus (OSB). ESB была разработана Oracle. OSB, изначально известная как Aqualogic Service Bus, досталась в наследство Oracle при покупке BEA Systems. Оба продукта взаимозаменяемы.

Компоненты 
Oracle Enterprise Service Bus состоит из следующих компонентов:
 ESB Server
 Oracle ESB Control
 ESB Metadata Server
 Oracle JDeveloper

Возможности 
Функции интеграционного приложения Oracle Enterprise Service Bus разделяются на следующие категории:
 Возможности Сервера
 Подключение
 Вызывающие сервисы SOAP
 WSIF
 Службы Adapter
 Адаптер службы File/FTP
 Адаптер службы Database
 Адаптер службы JMS
 Адаптер службы MQ
 Адаптер службы AQ
 Адаптер службы Oracle Applications (OA)
 Заказной адаптер службы
 Преобразование документов
 Маршрутизация контента и заголовков
 Тесная интеграция с Oracle BPEL Process Manager
 Возможности управления и мониторинга
 ESB Control, центральная точка для метаданных и изменения конфигурации, которые вступают в силу немедленно
 Визуальное представление службы точка-точка
 Минимальный overhead на отслеживание и мониторинг сервисов точка-точка
 Error Hospital — автоматизированные и ручные средства для индивидуального и массового повторов сообщений

Ссылки 
 Продукт
 Документация
 Сравнение OSB и ESB

Программное обеспечение Oracle
Интеграция приложений предприятия